Hedonist — третий студийный альбом французского DJ и продюсера Мартина Сольвейга. Релиз состоялся 25 октября 2005 года на лейбле Universal Music Group.

Список композиций 
 Everybody — 4:19
 Something Better — 4:50
 If You Tell Me More — 3:27
 Black Voices — 4:06
 Rejection — 4:46
 Blind Rendezvous (Interlude) — 0:31
 Dry — 5:01
 Something About You — 4:08
 Jealousy — 5:19
 Requiem Pour un Con — 2:55
 Don’t Wast Another Day — 4:34
 Linda [Kenny Dope Main Remix] — 6:11
 Destiny Nu Disco Mix — 6:33
 I’m a Good Man [Mousse T E Funk Mix] — 7:04
 Everybody [Pete Heller’s Phela Dub] — 8:42
 I’m a Good Man [Mousse T Breakbeat Mix] — 7:23

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2005 года
Альбомы Мартина Сольвейга